Metzgergasse 1 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Metzgergasse 1/3 (Alsfeld), Vogelsbergkreis, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Alsfeld
 Metzgergasse 1 (Aschaffenburg), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Aschaffenburg
 Metzgergasse 1 (Coburg), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Coburg/M #Metzgergasse
 Gasthaus Drei Könige (Dirmstein), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Dirmstein
 Torbogen Metzgergasse 1 (Edenkoben), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Edenkoben
 Synagoge Metzgergasse (Eppingen), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 
 Metzgergasse 1 (Hallein), Bezirk Hallein, Land Salzburg, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Hallein-Hallein/I–O
 Metzgergasse 1 (Ladenburg), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ladenburg
 Metzgergasse 1 (Tübingen), Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg siehe Liste der Kulturdenkmale in der Gesamtanlage Altstadt Tübingen (L–Z)